Ко́рюшка — название рыб.
 Семейство 
 Род Корюшки (Osmerus):
 Азиатская корюшка
 Европейская корюшка
 
 Род Малоротые корюшки (Hypomesus):
 Морская малоротая корюшка
 Японская малоротая корюшка
 Обыкновенная малоротая корюшка
 Калифорнийская малоротая корюшка
 Тихоокеанская корюшка
 Семейство 
 Род 
 Золотая корюшка, или аргентина североатлантическая, или серебрянка (Argentina silus).

См. также 
 Праздник корюшки

Примечания